Morganton (Geórgia)
Morganton (Carolina do Norte)

Ou ainda:
Morgantown

Desambiguações de topônimos